

Patronyme 
 Hirokazu Kanazawa (1931-2019), karatéka japonais ;
 Nobuaki Kanazawa, écrivain et scénariste japonais ;
 Bunko Kanazawa (1979-), actrice japonaise ;
 Hiroshi Kanazawa (1949-), footballeur japonais ;
 Tomoko Kanazawa (1995-), chanteuse japonaise.

Toponyme 
 Kanazawa, ville du Japon ;
 château de Kanazawa ;
 Université de Kanazawa ;
 gare de Kanazawa.

Autres 
 Kanazawa bunko, musée japonais ;
 Ensemble orchestral de Kanazawa ;
 Musée d'Art contemporain du  de Kanazawa ;
 promenade de Kanazawa.

Homonymie de patronyme